Кольчезас ()— посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области России. Место компактного проживания шорского народа

История 
До 1917 г. аал шорцев Кольчезас входил в состав Томской волости Кузнецкого уезда и официально именовался Кольчезас улус.

Входил в Подобасский сельсовет.

География 
Посёлок Кольчезас расположен в южной части Кемеровской области и находится на берегу рек Томь и ее притока Кольчезас.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 66 % от общей численности населения в 6 жителей

Инфраструктура 
В 1960-х годах открылась горнолыжная трасса.

Транспорт 
В посёлке имеется пристань на р. Томь.

Литература 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа
Населённые пункты на реке Томь